Сиги́да — фамилия.

 Сигида, Аделаида Адольфовна (род. 1977) — российская журналистка.
 Сигида, Аким Степанович (1863 — 1888) — русский революционер, народоволец.
 Сигида, Андрей Иванович (1927 — 1993) — Герой Социалистического Труда, фрезеровщик. 
 Сигида, Надежда Константиновна (1862 — 1889) — российская революционерка-народница, жена Акима Степановича Сигиды.